Константин Теодор Думба (, ) е австро-гръцки дипломат и пацифист.

Биография 
Роден е на 17 юни 1856 година във Виена. Син е на гръцко-австрийския предприемач Теодорос Думбас. Племенник е на Николаус Думба. След като учи и получава докторат във Виенския университет, той постъпва на австрийска дипломатическа служба през 1879 година.

Веднага след повишаването му в съветник по легация категория I (4 декември 1895), на 10 декември 1895 г. е прехвърлен в австро-унгарското посолство в Париж, където поема поста от посланик граф Хайнрих фон Лютцов. От 1903 до 1905 г. Думба служи като посланик в Белград. Следва четиригодишно назначение в Министерството на външните работи във Виена (до 1909 г.) и по-дълга мисия като посланик в Швеция, продължила до 1912 г.

От 4 март 1913 до 4 ноември 1915 г. Думба служи като наследник на Ладислав Хенгелмюлер фон Хенгерварс като австро-унгарски посланик в Съединените американски щати и се оказва последния такъв. В края на 1915 г., почти година след избухването на Първата световна война, Думба, заедно с германските дипломати Франц фон Папен и Карл Бой-Ед, е обявен за персона нон грата от американското правителство по подозрение в шпионаж и саботаж и експулсиран от страната („Афера Думба“). Искал е пари от Виена за финансиране на стачки в американските фабрики за боеприпаси. Поради споразумение между американското правителство и британците му е позволено да премине безпрепятствено британската морска блокада на европейския континент и да се върне в родината си.

След пенсионирането си става президент на Австрийската лига на нациите (Österreichischen Völkerbundliga) през 1917 година.

Умира на 6 януари 1947 година в Боденсдорф, община Щайндорф ам Осиахер-Зе, Каринтия.

Работи 
 Zehn Jahre Völkerbund, 1930.
 Dreibund- und Entente-Politik in der Alten und Neuen Welt, 1931.
 Austria-Hungary and the War, New York 1915. (zusammen mit Albert Apponyi, Ladislaus Hengelmüller von Hengervár und Alexander Nuber)
 Memoirs of a Diplomat, 1932.

Родословие

Външни препратки 
 Literatur von und über Konstantin Dumba im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
 Zeitungsartikel über Konstantin Dumba in der Pressemappe 20. Jahrhundert der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft.
 Eintrag zu Konstantin Dumba im Austria-Forum (im AEIOU-Österreich-Lexikon)

Бележки 

Възпитаници на Виенския университет
Австро-унгарски дипломати
Австрийски пацифисти
Гръцки пацифисти
По произход от Линотопи
По произход от Влашка Блаца